Єго́шин () — російське прізвище. Відомі носії:

 Єгошин Герман Павлович — російський художник.
 Єгошин Юрій Станіславович — український плавець.

Російські прізвища